La nazionale di pallavolo maschile delle Isole Vergini americane è una squadra nordamericana composta dai migliori giocatori di pallavolo delle Isole Vergini americane ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica delle Isole Vergini americane.

Risultati

Campionato nordamericano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile delle Isole Vergini americane